L'édition 2016 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Philipp Kohlschreiber remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Le Français Gaël Monfils, tête de série , déclare forfait pour la  consécutive avant son premier match en raison d'une blessure aux adducteurs, infligée lors d'un entraînement contre David Goffin. Il est remplacé par le lucky loser slovaque Jozef Kovalík.

L'Espagnol Roberto Bautista-Agut, le Français Jérémy Chardy et l'Italien Simone Bolelli déclarent également forfait. Ils sont respectivement remplacés Malek Jaziri, Jan-Lennard Struff et Santiago Giraldo.

Lauréats 
Le finaliste sortant Philipp Kohlschreiber remporte son  en simple en battant en finale Dominic Thiem. L'Allemand est titré pour la  à Munich, et devient ainsi le joueur le plus titré de l'histoire de ce tournoi à égalité avec l'Américain Budge Patty.

En double, Henri Kontinen et John Peers remportent leur  ensemble en battant en finale Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit pour chacun du  de leur carrière respective dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2016
Tennis en Allemagne en 2016
Tennis en avril 2016
Tennis en mai 2016